Nakhon Pathom (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Nakhon Pathom, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Nakhon Pathom (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand